La palabra mercado libre puede referirse a:

 Mercado libre, un tipo de mercado en el cual el precio de cada bien o servicio es acordado por el consentimiento mutuo de los vendedores y de los compradores, por medio de la ley de la oferta y la demanda.
 Mercado Libre, una empresa de compra y venta por Internet presente en varios países latinoamericanos.
 LibreMercado, periódico digital económico del grupo Libertad Digital.